kordon:

1. ciasny szereg lub kilka szeregów żołnierzy, policjantów itp. otaczających jakiś obiekt lub blokujących przejście

2. ciąg posterunków wojskowych, policyjnych lub straży granicznej rozstawionych wzdłuż granicy państwa

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kordon - część wsi Ponice w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Rabka-Zdrój
 Kordon – kolonia wsi Eliaszuki w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka

Inne 
 kordon – w dawnym języku wojskowym równomierne ugrupowanie strategiczne oddziałów w jednej wąskiej linii

Zobacz też 
 Kordon Graniczny Ministerstwa Spraw Wojskowych
 Kordon Graniczny Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego
 kordon sanitarny
 kordon sokalski
 Kardon

Przypisy